Meckbach steht für:
 Meckbach (Ludwigsau), ein Ortsteil der Gemeinde Ludwigsau

Meckbach ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Meckbach (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Johann Meckbach (Amtmann) († 1592), hessischer und hersfeldischer Verwaltungsbeamter
 Johannes Meckbach (1495–1555), deutscher Mediziner
 Wilhelm Rudolf Meckbach (1543–1603), hessischer, kursächsischer und brandenburgischer Verwaltungsbeamter und Politiker
 Willy Meckbach (1869–1943), Stadtrat in Frankfurt am Main